La detentrice del titolo era Marija Šarapova, ma non è riuscita a difenderlo perdendo la finale contro Serena Williams con un doppio 6-4.

Teste di serie 

 Serena Williams (campionessa)
 Marija Šarapova (finale)
 Viktoryja Azaranka (semifinale)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Sara Errani (semifinale)
 Li Na (secondo turno)
 Petra Kvitová (terzo turno)
 Angelique Kerber (quarto turno)
 Samantha Stosur (terzo turno)
 Caroline Wozniacki (secondo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Marija Kirilenko (quarti di finale)
 Marion Bartoli (terzo turno) 
 Ana Ivanović (quarto turno)
 Roberta Vinci (quarto turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)

 Sloane Stephens (quarto turno)
 Jelena Janković (quarti di finale)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (quarto turno)
 Kirsten Flipkens (secondo turno)
 Ekaterina Makarova (primo turno)
 Klára Zakopalová (primo turno)
 Julia Görges (primo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)
 Sorana Cîrstea (terzo turno)
 Jaroslava Švedova (secondo turno)
 Tamira Paszek (primo turno) 
 Varvara Lepchenko (terzo turno)
 Venus Williams (primo turno)
 Alizé Cornet (terzo turno)
<li> Sabine Lisicki (terzo turno)

Qualificate 

  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Vania King (secondo turno)
  Julija Bejhel'zymer (primo turno)
  Paula Ormaechea (terzo turno)
  Grace Min (primo turno)

  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
  Dinah Pfizenmaier (terzo turno)
  Sandra Záhlavová (primo turno)
  Galina Voskoboeva (secondo turno)
  Julia Glushko (primo turno)
  Zuzana Kučová (secondo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 

  Caroline Garcia (secondo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
  Virginie Razzano (terzo turno)
  Claire Feuerstein (primo turno)

  Irena Pavlović (primo turno)
  Shelby Rogers (secondo turno)
  Ashleigh Barty (secondo turno)
<li>  Aravane Rezaï (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2013
WTA Tour 2013